El nombre Lisa Berger puede referirse a las siguientes personas:
Lisa Berger, regatista austríaca;
Lisa Berger, triatleta suiza.